

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Saketh Myneni y Jeevan Nedunchezhiyan ganaron el título tras derrotar en la final Denys Molchanov y Aleksandr Nedovyesov.

Cabeza de serie

  Gong Maoxin /  Yi Chu-huan (Primera ronda)
  Bai Yan /  Riccardo Ghedin (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Saketh Myneni /  Jeevan Nedunchezhiyan (Campeones)
  Nicolás Barrientos /  Ariel Behar ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Nanjing 2016